Štika může být:

 Štika – rod ryb (Esox)
 Štika amurská
 Štika muskalunga
 Štika obecná
 Mořská štika viz Štikozubec obecný
 Štika (příjmení)

Rozcestníky - příjmení